Goniurosaurus är ett släkte av ödlor. Goniurosaurus ingår i familjen geckoödlor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
Goniurosaurus